La Prima Lega 1932-1933 è stata la 32ª edizione del campionato svizzero di calcio di Prima Lega (seconda divisione). Le squadre partecipanti erano 18, suddivise in due gironi di 9 squadre ciascuno. La squadra vincitrice è stata il FC Berna, promossa insieme al FC Locarno in Lega Nazionale 1933-1934.

Gruppo est

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alla finale per il titolo di Prima Lega.
      Retrocesso in Seconda Lega 1933-1934.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Tabellone

Gruppo ovest

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alla finale per il titolo di Prima Lega.
      Retrocesso in Seconda Lega 1933-1934.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Tabellone

Spareggio per il titolo di Prima Lega

Verdetti 
 Berna è Campione Svizzero di Prima Lega 1933-1934.
 Berna e Locarno sono promosse in Lega Nazionale 1933-1934.
 Montreux-Sports, Olten, Old Boys Basilea e Oerlikon/Polizei sono retrocesse in Seconda Lega.

Note

Bibliografia 
Giornali
Gazzetta Ticinese, annate 1932 e 1933.
L'Express, annate 1932 e 1933.
L'Impartial, annate 1932 e 1933.
Le Temps, annate 1932 e 1933.
Tribune de Lausanne, annate 1932 e 1933.

Collegamenti esterni 
 
  Classifica e marcatori su RSSSF.
  Archivio digitalizzato de "L'Express".
  "Gazzetta Ticinese", archivio digitalizzato su cbt.ti.ch. (richiede plugin DjVu per la lettura delle pagine).
  Archivio digitalizzato de "L'Impartial".
  
  

Calcio nel 1932
Calcio nel 1933
1932-1933